Die 17. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 24. April bis 7. Mai 1999 in Tschechien ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in Tschechien. Sieger wurde Spanien durch einen 4:1-Sieg über Polen. Deutschland wurde durch einen 2:1-Sieg über den Gastgeber Dritter. Titelverteidiger Irland konnte sich nicht qualifizieren.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Blansko, Drnovice, Jihlava, Kunovice, Kyjov, Lanžhot, Olmütz, Prostějov, Ratíškovice, Šardice, Slušovice, Staré Město, Třebíč, Moravská Třebová, Uničov, Vranovice und Zlín.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 
Aufgrund des direkten Vergleiches wurde Deutschland Gruppenerster und Griechenland Gruppendritter.

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Tschechien)
Sportveranstaltung in Tschechien